Everton Tigers je košarkaški klub iz Liverpoola.

Osnovan: 2007. 
Dvorana: Greenbank Sports Academy, Liverpool, Engleska. 
Kapacitet dvorane: 500

Vanjske poveznice 
Stranica kluba

Košarkaški klubovi
Britanski športski klubovi
Šport u Engleskoj